Mandora (initialement intitulée La Mandore) est une peinture à l'huile  réalisée par l'artiste français Georges Braque entre 1909 et 1919, reconnue comme un chef-d'œuvre du cubisme analytique et exposée à la galerie Tate Modern de Londres.

Elle présente un instrument à cordes, la mandora, et son sujet est typique de l'intérêt des peintres cubistes pour la représentation des instruments de musique. Braque a expliqué son propre intérêt :

Références

Liens externes 
 
 
 
 Notice du musée

Tableau de Georges Braque